

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 3 podstawowe
 Grochowa - część miasta Bobowa
 Grochowa – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Zawonia 
 Grochowa – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. ząbkowickim, w gminie Bardo 
 Grochowa - część wsi Siedliska w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Bobowa
 Grochowa – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Piaseczno

Zobacz też 
 Grocholice, Grochów